Viteri (Biteri), apellido vasco, originario de la entidad de población de su nombre, situado en el municipio de Artea, Vizcaya, (País Vasco, España), pasando a varios lugares de Vizcaya y Guipúzcoa, así como a América.

Etimología 
Apellido vasco de significado problemático, posiblemente derivado del nombre antiguo preibérico Bitiri.

Heráldica 

 Villaro, Vizcaya: Escudo partido: 1º, en campo de oro, un sauce de sinople, y 2º, en campo de plata, dos lobos de sable, puestos en palo. Divisa en campo de oro con letras de sinople: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.

 Otro: En campo de plata, cinco espigas de sinople, puestas en sotuer.

Referencias 

Apellidos vascos
Apellidos del País Vasco